ВМ:

 Виртуальная машина — программное обеспечение, эмулирующее аппаратную систему.
 Вычислительная машина — устройство, предназначенное для автоматического выполнения математических операций.
 Вычислительные методы — способы решения математических задач, курс обучения в средних и высших учебных заведениях.
 Высшая математика — курс обучения в средних и высших учебных заведениях.
 Воздушная масса — большие объёмы воздуха в нижней части земной атмосферы.
 Взрывчатые материалы — химические вещества, способные взрываться.
 Взрыватель Механический — обозначение одного из видов устройств, предназначенных для подрыва основного заряда боеприпаса.
 Водолазное Морское — обозначение судов, предназначенных для обеспечения водолазных работ в открытом море (см. список кораблей ВМФ России).
 «Вячеслав Молотов» — советский тепловоз (1934).
 ВМ — серия советских водо-водяных ядерных реакторов для подводных лодок.
 ВМ-Т «Атлант» — тяжёлый транспортный самолёт ОКБ Мясищева (1981—1989).
 Изделие ВМ — обозначение советского палубного штурмовика Як-38.
 ГАЗ-ВМ — советский опытный автомобиль повышенной проходимости (1937).
 Зенит-ВМ — советский малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат (1972—1973).
 Лопасня ВМ — российский вездеход-амфибия на шинах сверхнизкого давления (2004—2005, главный конструктор — Виталий Мазуркевич).
 Электроника ВМ-12 — советский бытовой видеомагнитофон (1984—1995).
 Цунами-ВМ — наземный элемент первой советской навигационной системы «Циклон».
 Великий Мастер — высший уровень мастерства в компьютерной ролевой игре Might and Magic IX.
 1-ВМ, 0-ВМ, 02-ВМ, 03-ВМ — стандартное обозначение габарита подвижного состава в России.
 Военное министерство

См. также 
 VM
 WM